Le qualificazioni del singolare dell'Oracle Challenger Series - Chicago 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Kristie Ahn (qualificata)
  Irina Falconi (qualificata)
  Jamie Loeb (qualificata)
  Marie Bouzková (primo turno, ritirata)
  Elena Rybakina (ultimo turno)
  Sesil Karatantcheva (qualificata)

  Ashley Kratzer (ultimo turno)
  Karman Thandi (primo turno)
  Françoise Abanda (qualificata)
  Asia Muhammad (ultimo turno)
  Tereza Martincová (ultimo turno)
  Maria Sanchez (primo turno)

Qualificate 

  Kristie Ahn
  Irina Falconi
  Jamie Loeb

  Robin Anderson
  Françoise Abanda
  Sesil Karatantcheva

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Chicago 2018